Син (неточно Шин, , , ) — одна из корейских фамилий. В Республике Корея по данным переписи 2000 г. проживает около 1 млн человек с этой фамилией.

Происхождение 
Фамилия Син записывается одним из трёх китайских иероглифов — 申, 辛, 愼 и принадлежит пяти разным кланам. Каждый клан происходит от своего основателя рода. Представители разных кланов Син проживают на всей территории Корейского полуострова.

Носители фамилии Син, как и другие представители корейских фамилий делятся на кланы по происхождению из определённых населённых пунктов (бон-гван). Обычно это город или населённый пункт, где проживал основатель рода.

Существует две ветви фамилии Син использующих для своей идентификации китайский иероглиф 申 — Пёнсан Син () и Корён Син (). Оба клана обозначаются одним иероглифом 申, хотя они не имеют общих корней.

Линия Пёнсан Син составляет около 70 % всех носителей фамилии Син, использующих для своей идентификации китайский иероглиф 申.

Клан Пёнсан Син является старинным аристократическим (янбан) родом. Он берёт своё начало с X века во времена правления династии Корё. В тот период Корея была разделена на несколько королевств постоянно воюющих между собой.

Основателем клана Пёнсан Син является генерал Син Сунгём (, , ) именовавшийся  до того, как он получил имя Син. Он происходил из города Чхунчхон ().

Согласно родовой легенде, однажды король Тэджо (, основатель династии Корё, правившей Кореей с X по XIV века) и его генералы охотились на территории земли Пёнсан, Тэджо заметил трёх гусей, летающих вдали. Он спросил своих генералов кто смог бы подбить одного из них.

Генерал Син Сунгём, мастер по стрельбе из лука, вызвался сделать это, попросил выбрать добычу. Тэджо выбрал третьего, летевшего слева. Генерал сбил именно этого гуся чем вызвал удивление окружающих своей меткостью. Впечатлённый король даровал генералу земли над которыми летал этот гусь и которые впоследствии стали его домом.

Также генерал Син Сунгём помог королю Тэджо основать королевство Корё, принимая непосредственное участие в свержении с престола тирана Гун Е (Gung Ye, династия Силла) в 918 году после того, как Гун Е убил жену и сына Тэджо. Король Тэджо завоевал королевство Силла, а затем Королевство Хупэкче тем самым объединив весь корейский полуостров под флагом Корё.

Син Сунгём погиб примерно в 927 году в жестокой битве с правителем Хупэкче (одно из трёх поздних царств) которая произошла в окрестностях современного южнокорейского города Тэгу. Спасая короля он сумел вывести его из поля битвы, а сам, пользуясь своим внешним сходством с королём и переодевшись в его одежду вступил в смертельную схватку с врагами. За преданность, мужество и отвагу, проявленную в этой битве, король Тэджо присвоил сыновьям и братьям генерала родовое имя Пёнсан Син.

В период правления династии Чосон клан Пёнсан Син превратился в одно из самых влиятельных янгбан семейств. Как и другие янгбан кланы того времени представители рода Пёнсан Син успешно сдавали кванго (специальный экзамен для входа в круг элиты, включающий проверку знания китайской классики, некоторых технических основ и пр.).

Избранные представители клана занимали высокие посты в армии во время японского вторжения в Корею 1592 года.

Каждый год многие люди, принадлежащие к клану Пёнсан Син, собираются у мемориальной усыпальницы Син Сунгёма в провинции Канвондо, Южная Корея. До войны 1950—1953 годов усыпальница находилась на территории земли Пёнсан, которая в данный момент принадлежит Северной Корее и расположена на территории провинции Хванхедо.

Вторая ветвь Корён Син () составляет около 17 % носителей фамилии Син, использующих для своей идентификации китайский иероглиф 申.

Основатель этого рода Син Сукчу, учёный при короле Седжоне Великом, основателе династии Чосон. Был высокопоставленным государственным деятелем, принимал участие в создании корейского алфавита хангыль. Трое из пяти его наследников в 16-м поколении проживают в США с 1970-х годов.

См. также 
 Син
 Син (фамилия) — о китайской фамилии
 Шэнь (фамилия)

Фамилии по алфавиту
Корейские фамилии